Aveleda ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Aveleda (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga
 Aveleda (Bragança), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Bragança
 Aveleda (Lousada)
 Aveleda (Vila do Conde)